East Sister Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Ontario
 East Sister Island - wyspa na Seszelach – zob. The Sisters